Колдуэлл, Джон ()
 Колдуэлл, Джон (1938—2009) — ирландский боксёр.
 Колдуэлл, Джон (1833—1912) — американский дипломат.
 Колдуэлл, Джон (1833—1912) — американский генерал, участник Гражданской войны в США.